Rende – comune italiano
 Rende Calcio 1968 – società calcistica
 Pietro Rende – politico italiano